Griffier ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Griffier (um 1675–nach 1727), Maler 

Griffier steht für:
 Griffier (Amt), niederländisches Amt

Siehe auch:
 Dolmen du Griffier, Dolmen nordwestlich von Antoigné am Rande der Départements Deux-Sèvres und Maine-et-Loire in Frankreich